Dacrymycella är ett släkte av svampar. Dacrymycella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dacrymycella